Die römisch-katholische Catedral de Nuestra Señora del Pilar y San Rafael ist Sitz des Bistums Melo in der Stadt Melo, Hauptstadt des uruguayischen Departamento Cerro Largo.

Weblinks 

 Vistas de la Catedral de Melo
 Diócesis de Melo
 Blog de la Catedral de Melo

Römisch-katholische Kathedrale in Uruguay
Melo
Maria-von-der-Säule-Kirche
Raphaelskirche
Erbaut in den 1880er Jahren
Kirchengebäude in Südamerika